VRAM é um termo geralmente usado em computadores para descrever RAM dedicada ao propósito de exibir gráficos bitmap em hardware gráfico. A Video RAM é normalmente fisicamente separada da RAM principal de um computador. Às vezes isto não acontece havendo alguns sistemas em que a VRAM é partilhada com a RAM do sistema.

O termo VRAM é mais especificamente usado para descrever um tipo de RAM de duas portas usada em hardware gráfico de alta performance. Numa placa gráfica, a segunda porta é utilizada para o envio sequencial das componentes de cores dos pixels da imagem para o monitor, enquanto a primeira porta se mantém disponível para o acesso aleatório de leitura e escrita por parte do processador.

Ligações externas 
 

Memórias DRAM
Memórias de computador